Ronneburg névvel a következő települések léteznek:
Ronneburg (Hessen) – település Hessenben
Ronneburg (Türingia) – település Türingiában